Le Singapore Masters 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Singapore Masters, qui est un tournoi WSA World Series appartenant à la catégorie WSA Gold 45 avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Singapour  du  au .

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées.

La  mondiale Nicol David s'impose pour son deuxième titre consécutif face à la championne du monde Rachael Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Singapore Masters
Sport à Singapour en 2008
Sport en juillet 2008
Sport en août 2008